Уман:

 Уман — город в Мексике, штат Юкатан.
 Уман — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.

Персоналии 
 Уман, Александр Николаевич (Шура Би-2; род. 1970) — российский гитарист, композитор и автор песен.